Аббате — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аббате, Никколо дель (1512 — 1571) — итальянский живописец.
 Аббате, Симона (род. 1985) — итальянская ватерполистка.
  (род. 1985)— американский футболист.
  (1927 — 1981) — итальянский певец.
  (род. 1983) — итальянский футболист.
  (род. 1949) — американский политик.
  (род. 1971) — итальянский журналист.
  (род. 1956) — американский музыковед.